
Тет — многозначное слово:

Буквы 
Тет — название нескольких букв в алфавитах семитского происхождения:
  — девятая буква еврейского алфавита;
  — девятая буква финикийского алфавита;
  — девятая буква сирийского алфавита;
  — девятая буква арамейского алфавита;
  — девятая буква набатейского алфавита.

См. также 
 Тета (буква)
 Та (шестнадцатая буква арабского алфавита)

Фамилия 
 Тет, Егор Егорович (наст. имя Джордж Тейт; 1745—1826) — адмирал русского флота родом из Ирландии.
 Тет, Пётр Эдуардович (1809 — 1881) — английский инженер-механик, главный механик Уральских горных заводов в 1836—1852 годах.

Топоним 

 Тет — город в Венгрии.
  — река во Франции, на которой стоит город Перпиньян.
 Тет (река, Англия) (англ.) — река в Англии, на которой стоит город Тетфорд.

Другое 
 Тет — вьетнамский Новый год.
 «ТЕТ» — украинский телеканал, основанный в 1992 году.